Heinrich Froitzheim ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Froitzheim (Maler, 1866) (1866–1904), deutscher Figuren- und Historienmaler
 Heinrich Froitzheim (Maler, 1875) (1875–1944), deutscher Landschaftsmaler